Кіпте́нко Вікто́рія Костянти́нівна (*25 грудня 1966 року) — український географ-країнознавець, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Біографія 
Дівоче прізвище — Бабарицька. Народилася 25 грудня 1966 року в місті Бровари Київської області. Закінчила у 1989 році Київський університет зі спеціальності «географ, методист екскурсійної справи, викладач географії», у 1996 році аспірантуру. У 1989–1992 роках працювала перекладачем Київського Інтурбюро. У Київському університеті працює з 1992 року завідувачем лабораторії геоінформації і туризму, з 1994 року асистентом, з 2001 доцентом кафедри країнознавства і туризму. Кандидатська дисертація «Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України» захищена у 1997 році.

Розробила курси «Туризмознавство: вступ до фаху», «Організація і економіка туризму», «Екскурсознавство і музеєзнавство», «Туроперейтинг», «Основи теорії географії рекреації і туризму», «Протокол і етикет ділового спілкування», «Міжнародні інформаційні системи». Розробила та викладає курси: «Менеджмент туризму», «Туристична політика і управління регіональним розвитком туризму», «Основи країнознавства», «Основи теорії країнознавства і світосистемного аналізу», «Геоглобалістика», «Геоінформаційний менеджмент». Нею були розроблені для електронно-комп'ютерного комплексу розділи «Міжнародний туризм» та «Європа».

Нагороди і відзнаки 

Нагороджена медаллю «За звитягу».

Наукові праці 

Сфера наукової діяльності: менеджмент туристичних територій, моделювання територіальних організаційних туристичних систем, країнознавство, глобалізація суспільного розвитку, інформаційний простір світосистеми. Автор та співавтор понад 30 наукових праць та навчально методичних посібників. Основні праці:
 Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія. К., 2004 (у співавторстві).
 Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. — К., 2004 (у співавторстві).
 Екскурсознавство і музеєзнавство. — К., 2007 (у співавт.).
 Туризмознавство: вступ до фаху: Підручник. — К., 2008 (у співавторстві).
 Країнознавство: основи теорії: Навчальний посібник. — К., 2009 (у співавторстві).
 Менеджмент туризму: Підручник. — К., 2010.
 Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір: Монографія. — К., 2010 (у співавторстві).

Література 
 Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я. Б., Бортник С. Ю., Гродзинський М. Д., Гуцал В. О. та ін. К., 2003.
 Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я. Б., Бортник С. Ю., Гродзинський М. Д., Дмитрук О. Ю. та інші. — К., 2008.

Посилання 
 Особиста сторінка Кіптенко Вікторії Костянтинівни  на сайті лабораторії геоінформації та туризму.
 Сторінка на сайті географічного факультету КНУ

Науковці Київського університету
Українські географи
Кандидати географічних наук України
Уродженці Броварів